Jméno a příjmení Václav Říha se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Václav Říha (hokejový funkcionář) – předseda hokejového svazu na konci 80. let 20. století
 Václav Říha (kněz) – katolický kněz, oběť komunistického teroru 50. let 20. století (1923–1956)
 Václav Říha (politický vězeň) – odsouzený ve vykonstruovaném procesu v roce 1954 za údajné spolčování proti republice
 Václav Říha (politik) – český a československý politik, poúnorový poslanec za ČSS (1901–???)
 Václav Říha – pseudonym literárního historika a prozaika Václava Tilleho (1867–1937), pod kterým publikoval pohádky